Haltmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Haltmeyer (1803–1867), österreichischer Geowissenschaftler und Hochschuldirektor
 Hans Joachim Haltmeyer (1614–1687), Schweizer Apotheker und Bürgermeister

Siehe auch:
 Haltmayr
 Haltmeier